Stehlen steht für

 Diebstahl, siehe dort
 Stehlen (Gemeinde Langen), Ort westlich von Langen bei Bregenz, Vorarlberg